Nikki Fernandez e Paulo sono due personaggi della serie televisiva Lost. Sono interpretati rispettivamente da Kiele Sanchez e Rodrigo Santoro.

Biografia

Prima dell'incidente
Nikki e Paulo erano due truffatori professionisti. Prima di arrivare nell'isola, Nikki era riuscita a farsi ingaggiare come attrice per il telefilm australiano Exposé. Una volta assunta, si avvicinò al regista del telefilm Zukerman, un ricco uomo d'affari, riuscendo a convincerlo di amarlo. Paulo, intanto, riesce a divenirne il cuoco. Un giorno in cui Nikki era a mangiare da Zukerman, Paulo avvelena il cibo dell'uomo, il quale muore intossicato. I due truffatori gli strappano dal collo la chiave della cassaforte e rubano la sua immensa fortuna: un sacchetto contenente numerosi diamanti per un valore complessivo di 8 milioni di dollari. Volendo tornare in patria, i due prendono il volo 815, precipitando sull'isola.

Sull'isola
Una volta precipitati, il primo pensiero di Nikki è di ritrovare i diamanti. Tutti e due iniziano a cercarli, ma è Paulo a trovarli (nello stesso posto dove si trovava la valigetta dello sceriffo Mars). Paulo però, non volendo che la donna lo tradisca o lo abbandoni dopo aver ritrovato i diamanti, sospettando che essi siano l'unica ragione per cui stanno assieme e che a lei interessino solo i soldi, non rivela a Nikki la sua scoperta. Lei però scopre il suo inganno e decide di vendicarsi lanciandogli addosso un esemplare di ragno Medusa, il cui morso paralizza per alcune ore, provocando una sorta di morte apparente. Nikki però non considera le conseguenze: il ragno da lei liberato ne attrae numerosi altri, uno dei quali la morde e la paralizza a sua volta. Prima di cadere a terra, Nikki riesce a correre verso la spiaggia dove Sawyer e Hurley stanno giocando a ping-pong. Questi vedono la donna cadere a terra e la credono morta. Inizia un'indagine per capire chi o cosa l'abbia uccisa e tutti pensano al mostro. Poi viene rinvenuto anche Paulo, nella medesima condizione di morte apparente. Non trovando una vera e propria soluzione all'enigma, i sopravvissuti non possono fare altro che seppellirli. Sawyer, trovando i diamanti, scopre che tra loro c'era una disputa causata da questi gioielli, che vengono seppelliti insieme ai due truffatori ancora vivi.

Nell'episodio della sesta stagione Dottor Linus, Nikki e Paulo vengono citati da Miles, che ad un tentativo di corruzione di Benjamin risponde: «Che me ne faccio dei tuoi soldi quando là sotto c'è una coppia di scemi, Nikki e Paulo, che sono stati sepolti vivi con 8 milioni di dollari in diamanti.»

Critiche 
I due personaggi hanno fin dall'inizio riscosso uno scarso successo di pubblico e critica, in quanto considerati inutili ai fini della trama, nonostante gli autori hanno voluto rispondere alla lecita domanda: "E gli altri superstiti, oltre ai protagonisti?", ma tuttavia gli stessi sceneggiatori hanno ammesso di non sapere come impiegare i due personaggi. L'episodio a loro dedicato, Exposé (in assoluto uno degli episodi più controversi e meno apprezzati di tutta la serie), è da considerarsi, quindi, una sorta di espediente narrativo per eliminarli e far riprendere normalmente la narrazione. A suscitare altre perplessità, inoltre, è il fatto che i due personaggi non compaiono nella Chiesa nella scena finale dell'ultimissimo episodio della serie senza un'apparente motivazione: mancano, infatti, anche altri personaggi, ma tutti per un motivo (esempio: Michael è ancora sull'isola a "scontare la sua pena", mentre Mr. Eko si è già redento sull'isola e quindi direttamente trapassato in Paradiso).

Episodi dedicati a Nikki e Paulo

Note

Collegamenti esterni
 
 

Personaggi di Lost
Attori immaginari
Cuochi immaginari
Criminali immaginari
Coppie di personaggi immaginari